

Localidades

Saint-Fiacre (Côtes-d'Armor)
Saint-Fiacre (Seine-et-Marne)

Desambiguações de topônimos